La Pervaja Liga 1984 fu la 44ª edizione della seconda serie del campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del .

Stagione

Novità
Il numero di squadre rimase a ventidue, con le promosse Qaýrat e SKA Rostov, sostituite da Torpedo Kutaisi e Nistru Kišinëv retrocesse dalla Vysšaja Liga, mentre le neopromosse Dinamo Batumi, Spartak Ordžonikidze e Irtyš Omsk sostituirono le retrocesse Dnepr Mogilëv, Tekstilščik Ivanovo e Dinamo Kirov.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le ventidue partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 42 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Come nella massima serie era previsto un limite nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: dal tredicesimo pareggio in poi, infatti, le partite finite in pari non davano punti alle squadre. Come nella precedente stagione venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate e retrocesse in Vtoraja Liga le ultime tre.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Promosso in Vysšaja Liga 1985.
      Retrocesso in Vtoraja Liga 1985.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Lokomotiv Mosca ha scontato 1 punto di penalizzazione per aver pareggiato 13 partite, una in più del consentito per averne punteggio.
Il Daugava Rīga ha scontato 2 punti di penalizzazione per aver pareggiato 14 partite, due in più del consentito per averne punteggio.

Risultati

Voci correlate
Vysšaja Liga 1984
Kubok SSSR 1984

Collegamenti esterni

Calcio nel 1984
1984